Gipf bezeichnet:
 Gipf AG, Ortsteil der Gemeinde Gipf-Oberfrick im Kanton Aargau, Schweiz
 Gipf-Projekt, ein Spiel und ein Spiele-Projekt von Kris Burm
GIPF steht für:
 Government Institutions Pension Fund, staatlicher Pensions-Fonds in Namibia

Abkürzung